Александр Брыкин:
 Брыкин, Александр Евстратьевич (1895—1976) — советский инженер и организатор работ, инженер-вице-адмирал.
 Брыкин, Александр Иванович (1920—2021) — Герой Социалистического Труда, лауреат Ленинской премии.